

Тодорово () — село в Плевенській області. Входить до складу общини Плевен.
 Тодорово () — село в Разградській області. Входить до складу общини Ісперих.